Тиы́н () — казахстанская разменная денежная единица, 1/100 казахстанского тенге. Выведена из наличного обращения и условно используется лишь в безналичном. Все суммы в тиынах при наличном расчёте согласно законодательству требуется округлять до целого тенге.

Тиын, как 1/100 часть национальной валюты Казахстана — тенге, был введён в обращение на территории Республики Казахстан с 08:00 местного времени 15 ноября 1993 года, а с 08:00 местного времени 18 ноября 1993 года тенге, состоящий из 100 тиынов, стал единственным законным платежным средством в Казахстане. Бумажные тиыны появились в 1993 году и были выпущены номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 тиынов. Монеты появились в 1993 году и были изготовлены из латуни марки Л-80 жёлтого цвета номиналом 2, 5, 10, 20, 50 тиынов. 31 декабря 1995 года бумажные тиыны были изъяты из обращения.

7 февраля 2001 года в связи с тем, что в денежном обращении при наличной форме платежей было фактически прекращено использование денежных знаков — тиынов, Указом Президента Казахстана было постановлено изъять из денежного обращения наличные тиыны, при этом учёт и отражение тиынов во всех платёжных документах и порядок осуществления безналичных платежей с использованием тиынов остался неизменным. В соответствии с данным указом Национальным банком Казахстана были разработаны, а 3 марта 2001 года утверждены Правила изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков — тиын. Правилами не был установлен предельный срок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, согласно им он должен осуществляться до их полного выведения из денежного обращения.

Указом от 9 ноября 2011 года № 170 в указ № 549 были внесены изменения, устанавливавшие предельный срок изъятия тиынов из обращения — 31 декабря 2012 года.

Монеты

Банкноты

См. также 
 Тин
 Тийин
 Тыйын

Примечания 

Тин
Деньги Казахстана